Великая стена:

 Великая Китайская стена — памятник архитектуры
 Великая стена — акционерный инвестиционный фонд недвижимости.
 Великая стена — станция в Антарктике.
 Великая стена — фильм режиссёра Чжан Имоу.
В астрономии:
 великая стена — огромное удалённое скопление галактик, состоящее из галактических нитей и пустот (войд)
 Великая стена Геркулес — Северная Корона — крупнейшая суперструктура во Вселенной
 Великая стена Слоуна — вторая по размеру великая стена
 Великая стена CfA2 — третья по размеру великая стена